Linse bezeichnet:
 eine Pflanzenart sowie deren essbare Samen, siehe Linse (Botanik)
 eine Pflanzengattung, siehe Linsen
 eine linsenförmige Anordnung von Sedimenten, siehe Linse (Geologie) 
 eine Süßware, siehe Schokolinse
 einen Ortsteil von Bodenwerder, siehe Linse (Bodenwerder)
 ein deutscher Sprengboottyp, siehe Sprengboot Linse
 ein linsenförmiger Pendelkörper, siehe Pendellinse

Optik:
 ein Objekt zur Beeinflussung von Licht, siehe Linse (Optik)
 ein Teil des Auges, siehe Linse (Auge)
 eine Sehhilfe, siehe Kontaktlinse
 ein elektromagnetisches Feld zur Beeinflussung von geladenen Teilchen, siehe Elektronenoptik
 ein astronomisches Objekt, dass Licht von hinter ihm liegenden Objekten ablenkt, siehe Gravitationslinseneffekt

Personen:
 Cornelia Linse (* 1959), deutsche Ruderin
 Eduard Linse (1848–1902), deutscher Architekt des Klassizismus und Historismus
 Johann David Linse (1751–1789), Gastwirt und berüchtigter Räuber
 Tobias Linse (* 1979), deutscher Fußballtorwart
 Ulrich Linse (* 1939), deutscher Historiker
 Walter Linse (1903–1953), deutscher Jurist 
 Hendrik Jan Carel Linse (1843–1906), niederländischer Maler
 Johannes Linse (1875–1930), niederländischer Maler

Siehe auch: